El término escarificación puede referirse:

 en medicina y en ciertas prácticas sociales, a una escarificación, que consiste en hacer incisiones superficiales en la piel humana;
 en jardinería y horticultura, a una escarificación, el acto de rastrillar la tierra para airearla;
 en agricultura, a la escarificación, que consiste en desgastar, con precaución, la membrana externa de las semillas para que puedan germinar.